Adolph Herseth – trombettista statunitense
 Erik Herseth – velista norvegese
 Stephanie Herseth Sandlin – politica statunitense